

Лонг-Бранч — місто, штат Нью-Джерсі
 Лонг-Бранч — місто, штат Пенсільванія
 Лонг-Бранч — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія